Landay se lahko nanaša na:
 landaj, afganistanska pesniška oblika
Landaj, Helmand, Afganistan
Landaj, Nimruz, Afganistan